Amt Zossen steht für:
 eine Verwaltungseinheit, die aus der Herrschaft Zossen gebildet wurde und von 1491 bis 1872 bestand, siehe Amt Zossen (1491–1872)
 eine Verwaltungseinheit in Brandenburg, die 1992 geschaffen und bereits 2003 wieder aufgelöst wurde, siehe Amt Zossen (1992–2003)